Хиль-Роблес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хиль-Роблес, Альваро (родился 9 сентября 1944 года в Лиссабоне, Португалия) — испанский юрист и правозащитник.
 Хиль-Роблес, Хосе Мария (27 ноября 1898, Саламанка — 13 сентября 1980, Мадрид) — испанский политический деятель, юрист.